Okolona désigne :

Okolona, une ville située dans l’Arkansas ;
Okolona, une ville située dans le Mississippi ;
Okolona, un quartier de Louisville, dans le Kentucky, une census-designated place jusqu’en 2003.

Homonymie